Отступник может означать:

 Отступник — отступивший от своей веры (религии) или принципов (см. Вероотступничество). Также — лицо, перешедшее из одного вероисповедания в другое (см. Ренегат; в переносном смысле — человек, изменивший своим убеждениям и перешедший в лагерь противников, изменник).

Название фильмов, телесериалов:
 «Отступник» — фильм 1987 года производства СССР, режиссёр Валерий Рубинчик.
 «Отступник» — фильм 1990 года производства США, режиссёр Дэннис Хоппер.
 «Отступник» — фильм 2017 производства Великобритании, режиссёры Людвиг и Пол Шаммасян.
 «Отступник» — телесериал 1992—1997 годов производства США.

См. также 
 «Отступники» — фильм 2006 года производства США, режиссёр Мартин Скорсезе.